

Persone
 Anželika Sidorova (1991) – astista russa
 Valentina Sidorova, nata Buročkina (1954-2021) – schermitrice sovietica
 Evgenija Sidorova (1930-2003) – sciatrice alpina sovietica
 Marija Sidorova (1979) – pallamanista russa
 Ol'ga Sidorova (1968) – ex schermitrice russa
 Tat'jana Sidorova (1936) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio sovietica, dal 1992 russa

Altro
 9005 Sidorova – asteroide della fascia principale